Wimbledon-mesterskaberne 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs (enkelte kampe blev afviklet under skydetag) på græsbaner i perioden 27. juni - 10. juli 2022 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 135. udgave af mesterskabet og den tredje grand slam-turnering i 2022. Kvalifikationen spilledes den 20. - 23. juni 2022 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet i herresingle blev vundet af Novak Djokovic, som vandt Wimbledon-titlen for fjerde gang i træk og syvende gang i alt. Djokovic blev dermed den anden spiller i tennishistorien med 21 grand slam-titler i herresingle og den første med 32 herresinglefinaler på grand slam-niveau. Han blev endvidere den første spiller med ni grand slam-titler i herresingle som 30-årig eller ældre, og i en alder af 35 år og 49 dage blev han den næstældste vinder af Wimbledon-mesterskabet i herresingle i den åbne æra, kun overgået af Roger Federer, der var 36 år ved sin sidste triumf i 2017. I finalen besejrede han Nick Kyrgios med 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3).

Damesingletitlen blev vundet af Jelena Rybakina, som i finalen besejrede Ons Jabeur med 3-6, 6-2, 6-2 på en time og 47 minutter, og som dermed blev den første tennisspiller fra Kasakhstan, der vandt en grand slam-titel i single. 23-årige Rybakina blev den yngste Wimbledon-mester i damesingle, siden Petra Kvitová i 2011 vandt titlen som 21-årig. Inden Wimbledon-triumfen havde hun blot vundet to turneringer på WTA Tour, senest i Hobart International 2020, og hendes bedste grand slam-resultat indtil da havde været kvartfinalepladsen ved French Open i 2021. Med en rangering som nr. 23 på WTA's verdensrangliste var hun den fjerdelavest rangerede Wimbledon-finalist i damesingle, siden ranglisten blev indført i 1975. Ingen af de to finalister havde tidligere været i en grand slam-finale, og det var første gang siden 1962, at en Wimbledon-finale i damesingle var et opgør mellem to grand slam-finaledebutanter. Jabeur var den første kvinde fra Afrika i en grand slam-finale i damesingle og den første kvinde fra den arabiske verden i en grand slam-finale. Rybakina var den første spiller fra Kasakhstan i en grand slam-finale i single.

Herredoubleturneringen blev vundet af Matthew Ebden og Max Purcell, som i finalen besejrede de forsvarende mestre, Nikola Mektić og Mate Pavić, med 7-6(5), 6-7(3), 4-6, 6-4, 7-6(10-2). Ebden og Purcell, der var seedet som nr. 14, vandt deres første grand slam-titel i herredouble som makkere, efter at de tidligere på året havde tabte deres første grand slam-finale på hjemmebane ved Australian Open, og de blev det første rent australske par, der vandt Wimbledon-mesterskabet i herredouble, siden Tood Woodbridge og Mark Woodforde sikrede sig titlen for sjette og sidste gang i 2000.

Damedoublemesterskabet blev vundet af Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková, der var seedet som nr. 2, og som i finalen besejrede det topseedede par, Elise Mertens og Zhang Shuai, med 6-2, 6-4 på blot 66 minutter. Krejčíková og Siniaková vandt Wimbledon-mesterskabet i damedouble for anden gang – første gang var i 2018 – og triumfen var deres femte grand slam-titel i damedouble og deres 12. turneringssejr i alt som makkere. Det var endvidere deres anden grand slam-titel i 2022, efter at de tidligere på året havde vundet Australian Open-titlen. Det tjekkiske par tabte blot et enkelt sæt i løbet af turneringen.

Endelig blev mixed double-titlen vundet af Neal Skupski og Desirae Krawczyk, som i finalen besejrede Matthew Ebden og Samantha Stosur med 6-4, 6-3 på en time og 27 minutter. Skupski og Krawczyk vandt dermed Wimbledon-mesterskabet i mixed double for andet år i træk og for anden gang i alt, og de blev det første par til at forsvare deres titel, siden søskendeparret Cyril Suk og Helena Suková vandt titlen i 1996 og 1997. Skupski blev den første britiske mand, der vandt titlen to år i træk, siden John Lloyd udførte bedriften i 1983 og 1984, mens Wimbledon-mesterskabet i mixed double ikke havde været genvundet af en amerikansk kvinde, siden Billie Jean King sejrede i 1973 og 1974.

Nyt format for afgørende sæt 

Dette var den første udgave af Wimbledon-mesterskaberne, hvor der blev spillet en match tiebreak som afgørelse på afgørende sæt, hvis stillingen nåede 6-6 i femte sæt i herresingle- og herredoubleturneringen hhv. tredje sæt i de øvrige rækker. Og det var den tredje udgave af mesterskaberne med en tiebreak-afgørelse i afgørende sæt, idet der ved de to foregående mesterskaber var blevet spillet en almindelig tiebreak i afgørende sæt ved stillingen 12-12. Ændringen var en del af en harmonisering af kampformatet for de fire grand slam-turneringer, som indtil da havde haft fire forskellige formater for afgørende sæt. Reglen kom for første gang i brug i hovedturneringen, da Alejandro Davidovich Fokina besejrede Hubert Hurkacz i første runde.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2022 androg £ 40.350.000, hvilket var en stigning på 15,2 % i forhold til året før, hvor mesterskaberne imidlertid blev afviklet under særlige omstændigheder på grund af COVID-19-pandemien, og det var en stigning på 6,2 % i forhold til Wimbledon-mesterskaberne 2019, der var den seneste udgave af turneringen, der blev gennemført under normale forhold. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ 618.000, hvilket var en stigning på 19,8 % i forhold til 2021 og på 40,1 % i forhold til 2019.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner, tre rækker med otte par i hver række, androg £ 546.000, hvilket var en stigning på 7,1 % i forhold til 2019, hvor invitationsrækkerne senest blev gennemført.

Derudover var der afsat £ 1.450.000 til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Invitationsturneringer 

Finalerne i invitationsturneringerne for tidligere topspillere fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022